Con il termine pallonetto ci si può riferire a:

Pallonetto (calcio), tiro con traiettoria parabolica effettuato per scavalcare il portiere.
Pallonetto (pallavolo), palleggio effettuato ad una mano che sorprende l'avversario passando sopra o lateralmente al muro.
Pallonetto ligure, sport sferistico originario della Liguria
Pallonetto (Napoli), zone di Napoli

Altri progetti